L’Institut pédagogique national peut être :
 l’Institut pédagogique national, à Kinshasa au Congo-Kinshasa, de 1961 à 2005, aujourd’hui Université pédagogique nationale ;
 l’Institut pédagogique national, à Lyon en France, de 1956  à 1970, aujourd’hui Institut français de l'éducation ;
 Institut pédagogique national, à Libreville au Gabon ;
 Institut pédagogique national, à Bamako au Mali.